Шампиньо́н переле́сковый () — гриб семейства . 
Научные синонимы:
  
 
 
 
 
Русские синонимы:
 Шампиньон то́нкий

Описание 
Шляпка диаметром 5—10 см, вначале яйцевидная, затем выпуклая, у старых грибов раскрывается до плоской. Кожица гладкая, атласная или шелковистая, белая или кремовая, у старых грибов становится светло-коричневой или сероватой, от прикосновения покрывается лимонно-жёлтыми пятнами.

Мякоть в шляпке более тонкая, чем у других шампиньонов, белая, на срезе медленно приобретает охристо-жёлтую окраску, имеет сильный анисовый запах (по отдельным источникам — миндальный).

Ножка длиной 8—12 и диаметром 1—2 см, стройная, с волокнистой мякотью, с возрастом становится полой, с округлым утолщением в основании до 3 см.

Пластинки свободные, очень частые, широкие. Цвет их с возрастом меняется от чисто белого или сероватого до розового, коричневого с беловатой каймой по краям, а затем почти чёрного с шоколадным оттенком.

Остатки покрывал: кольцо на ножке двойное, кожистое, очень широкое, свисающее, у старых грибов дряблое. Верхняя сторона его белая, позже окрашивается выпадающими спорами, бывает чешуйчатой, нижняя — сероватая. Вольва отсутствует.

Споровый порошок шоколадно-коричневый или тёмно-бурый, споры 7×4,5 мкм, эллипсоидальные.

Экология и распространение 
Встречается в хвойных и светлых лиственных лесах, особенно часто под елями и буками, среди валежника, на богатых почвах. Появляется группами, иногда многочисленными, встречается часто, распространён в северной умеренной зоне.

Сезон лето — осень.

Сходные виды 
Съедобные:
  очень похож, чаще встречается под соснами, имеет утолщение ножки с более острыми краями.
  крупнее и растёт на лугах, полянах, в лесах встречается реже.
Ядовитые:
  растёт обычно среди травы, на лугах и пастбищах, легко отличается по сильному неприятному запаху.

Опасность 
С молодыми шампиньонами можно спутать смертельно ядовитые бледную поганку, мухомор вонючий и другие светлые мухоморы. Они отличаются по наличию вольвы в основании ножки, всегда белым пластинкам и не желтеющей от надавливания кожицей.

Пищевые качества 
Хороший съедобный гриб, отличается приятным вкусом. Молодые грибы можно употреблять в сыром виде, зрелые рекомендуется отваривать. Гриб может накапливать кадмий и другие тяжёлые металлы, поэтому его рекомендуется употреблять в ограниченном количестве.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Шампиньон - Agaricus silvicola, альбом изображений вида

Шампиньон
Съедобные грибы